Богати́рська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Богатирська вулиця — вулиця в місті Донецьку
 Богатирська вулиця — вулиця в місті Києві

Богатирська вулиця — вулиця в місті Воронеж
 Богатирська вулиця — вулиця в місті Калінінград
 Богатирська вулиця — вулиця в місті Краснодар
 Богатирська вулиця — вулиця в місті Липецьк

Вулиці